In houders samengeperst butaan, een brandbaar gas, gebruikt voor koken en verwarming
 Butagaz, merknaam voor dergelijk in houders geleverd butaan